Stoney – debiutancki album amerykańskiego piosenkarza Posta Malone’a wydany 9 grudnia 2016 roku nakładem Republic Records.

Lista utworów 
Na płycie znajduje się 14 utworów o łącznej długości 50:40.
 "Broken Whiskey Glass"
 "Big Lie"
 "Deja Vu" (feat. Justin Bieber)
 "No Option"
 "Cold"
 "White Iverson"
 "I Fall Apart"
 "Patient"
 "Go Flex"
 "Feel" (feat. Kehlani)
 "Too Young"
 "Congratulations" (feat. Quavo)
 "Up There"
 "Yours Truly, Austin Post"

Przypisy 

Albumy Posta Malone’a
Albumy muzyczne wydane w roku 2016
Albumy Republic Records
Albumy wyprodukowane przez Louisa Bella
Albumy wyprodukowane przez Franka Dukesa
Albumy wyprodukowane przez Pharrella Williamsa